Каломельный электрод — электрод 2-го рода, использующийся в качестве электрода сравнения в электрохимической ячейке. Каломельный электрод состоит из платиновой проволочки, погружённой в каплю ртути, помещённую в насыщенный каломелью раствор хлорида калия определённой концентрации. Схематически его записывают следующим образом: Pt|Hg|Hg2Cl2|Cl−.

Потенциал каломельного электрода 
Уравнение окислительно-восстановительного процесса, протекающего в каломельном электроде, имеет вид:

Уравнение Нернста для каломельного электрода может быть записано следующим образом:

Здесь  — стандартный электродный потенциал процесса,  — активность хлорид ионов в растворе, т.к. Hg2Cl2 и Hg твердые фазы их активность равна 1.

Потенциал каломельного электрода зависит, таким образом, только от температуры и активности хлорид-ионов. На практике обычно используется насыщенный раствор KCl; в этом случае потенциал насыщенного каломельного электрода зависит только от температуры и составляет 243,8 мВ при 25 °C.

Достоинством насыщенных каломельных электродов является хорошая воспроизводимость потенциала. Они работоспособны при температурах до 80 °C; при более высоких температурах начинается разложение каломели. Ввиду токсичности ртути, содержащейся в каломельных электродах, в настоящее время они применяются сравнительно редко.

См. также 
 Водородный электрод
 Хлорсеребряный электрод

Литература 
 Справочник по электрохимии, под ред. A.M. Сухотина, Л., 1981;
 Практикум по электрохимии, под ред. Б. Б. Дамаскина, М., 1991

Электроды